Granada nebo Grenada může znamenat:

Geografie 
  – ostrovní stát v Karibiku
  Granada – město ve Španělsku v Andalusii
  Provincie Granada – název jedné z španělských provincií
  Granada (Nikaragua) – město v Nikaragui
  Granada (departement) – název jednoho z nikaragujských departemetů

Dopravní prostředky 
 Ford Granada – typ automobilu značky Ford

Hudba 
 Granada (píseň) – píseň z roku 1932 od mexického skladatele Agustína Lary, česky ji nazpíval v roce 1956 Milan Chladil.